Ishikawa steht für:

 Ishikawa (Familienname), ein japanischer Familienname
 Ishikawa (Klan), Familie des japanischen Schwertadels
 Ishikawa (Okinawa), Stadt in der Präfektur Okinawa, Japan
 Ishikawa (Fluss), Fluss in der Präfektur Ōsaka, Japan
 Präfektur Ishikawa, Präfektur in Japan
 Ishikawa-gun (Fukushima), Landkreis in der Präfektur Fukushima
 Ishikawa (Fukushima), Stadt im Landkreis Ishikawa-gun
 Ishikawa (Han), Lehen mit Sitz im Landkreis Ishikawa-gun

Siehe auch:
 Ursache-Wirkungs-Diagramm (Ishikawa-Diagramm), Diagramm für Kausalitätsbeziehungen
 Ichikawa (Begriffsklärung)